Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2004/05.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de kampioenen van de 242 amateurcompetities (82 op zaterdag, 160 op zondag) van de Hoofdklasse tot en met de Zevende klasse, alsmede de algeheel-, de zaterdag- en zondagamateurkampioen.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen 
In de Eredivisie behaalde PSV voor de achttiende keer de landstitel; het vijftiende kampioenschap in deze divisie.

In de Eerste divisie behaalde Heracles Almelo voor de derde keer het kampioenschap; de eerste twee werden in de seizoenen 1961/62 (B) en 1984/85 behaald. Heracles kwalificeerde zich hiermee ook voor de derde keer voor de Eredivisie.

De zondagclub NWC behaalde als enige club voor het derde opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap (Zuid-II 5E-4E-3C). De zaterdag Hoofdklasser Excelsior '31 werd voor het tweede opeenvolgde seizoen klassekampioen, in 2003/04 werden ze dit in Oost 1D. Ook de zaterdagclubs SDS (Noord 3B-2K), SJS (Noord 3D-2L), RVV Semper Altius (West-II 3C-2C),  Nivo Sparta (Zuid-I 3D-2F), WVV (Noord 4C-3C), KHC (Oost 4C-3C), SV Loosdrecht (West-I 4F-3B), SSS '68 (Noord 6A-5A), VV Noordwolde (Noord 6C-5C) en de zondagclubs WSV (Oost 2I-1E), FC Lienden (Oost 3D-2I), DESK (Zuid-I 3B-2E), Avanti Wilskracht (Oost 4A-3A), VV Hillegom (West-I 4D-3B), Victoria '04 (West-II 4F-3B), ADO Den Haag (ama.) (West-II 4E-3C), SV Orion (Oost 5E-4E),  VV De Gazelle (Oost 5H-4H) , FC Mozaïek (West-II 5D-4E), Woenselse Boys (Zuid-I 5K-4G) en SCP (Oost 6G-5E) behaalden voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap.

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd, met ** na beslissingswedstrijden (mini-competitie).

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Beslissingswedstrijden
In zeventien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. In Oost zaterdag 3C eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2004/05